Bayonetta (computerspelserie), een computerspelserie van Sega en Nintendo
 Bayonetta, het eerste spel in de reeks uit 2009
 Bayonetta 2, computerspel uit 2014

 Bayonetta (personage), hoofdpersonage uit de gelijknamige computerspelserie